Постмодернизм:
 Постмодернизм — направление в философии и искусстве.
 Постмодерн — ситуация в обществе.
 Постмодернизм в музыке.
 Постмодернизм в литературе.
 Постмодернизм в архитектуре